Visuvesi kan syfta på:
Visuvesi (tätort)  (finska: taajama) i Ruovesi kommun, Birkaland
Vaskivesi och Visuvesi en insjö i Virdois kommun, Birkaland